Le musée Jean-Claude Colin est un musée en partie consacré à l'existence de Jean-Claude Colin fondateur de l'ordre religieux des Maristes.  

Il est situé à Saint-Bonnet-le-Troncy, dans le Rhône, en France.

Présentation 
Créé en 1986 à l'initiative des habitants de la commune Saint-Bonnet le musée se situe dans la maison où vécu Jean-Claude Colin de ses 4 à 14 ans.

Le musée se divise en plusieurs partie distincte.

Une partie du musée est consacrée à Jean-Claude Colin, à son œuvre et aux îles Wallis et Futuna qui furent les premières îles du Pacifique évangélisées par les Mariste et où Saint Pierre Chanel fut martyrisé.

Une partie du musée est consacrée à la présentation à la vie courante, aux traditions et aux métiers autrefois excercés à Saint-Bonnet (tissage du coton, broderie, confection, etc).

Une partie est réservée aux expositions temporaires de peinture, de photographie et d'artisanat.

Références

Articles connexes 
 Liste des musées du Rhône

Musée dans le Rhône
Colin
Musée catholique